Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Gerry Weber Open egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a német Philipp Kohlschreiber volt, aki ebben az évben, az elődöntőben kapott ki honfitársától, a későbbi győztes Tommy Haastól.

A tornagyőzelmet a német Tommy Haas szerezte meg, a fináléban 7–6(5), 6–4-re legyőzve a svájci Roger Federert.

Kiemeltek

  Rafael Nadal (negyeddöntő)
  Roger Federer (döntő)
  Tomáš Berdych (negyeddöntő)
  Olekszandr Dolhopolov ''(második kör)

<ol start="5">
  Miloš Raonić ''(negyeddöntő)
  Marcel Granollers ''(második kör)
  Andreas Seppi ''(első kör)
  Philipp Kohlschreiber (elődöntő)
</ol>

Főtábla
 Q = kvalifikációból felkerült
 WC = szabadkártyás
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett
 LL = szerencsés vesztes
 ALT = helyettes
 PR = védett ranglistás
Döntők

| RD2-score04-1=65
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Tomáš Berdych
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=
| RD2-team06= Viktor Troicki
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=WC
| RD2-team07= Tommy Haas
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=6
| RD2-team08= Marcel Granollers
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Rafael Nadal
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=8
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Tomáš Berdych
| RD3-score03-1=4
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=5
| RD3-seed04=WC
| RD3-team04= Tommy Haas
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=3
| RD3-score04-3=7

| RD4-seed01=8
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=65
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02= Tommy Haas
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3=
}}

Alsó ág

Selejtező
Kiemeltek

  Igor Sijsling (második kör)
  Marco Chiudinelli (második kör)
  Alekszandr Kudrjavcev (harmadik kör)
  Maxime Authom ''(harmadik kör)

<ol start="5">
 '''Konsztantyin Kravcsuk (feljutott)
 Jan Hernych ''(harmadik kör)
 '''Tim Smyczek (feljutott)
 Csang Cö (feljutott)
</ol>

Főtáblára jutottak

  Mischa Zverev
 ''' Csang Cö

<li>  Konsztantyin Kravcsuk
<li>  Tim Smyczek

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei
Selejtező eredményei

E